Karang Tinggi (plaats), een plaats in Indonesië
Karang Tinggi (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing